Koy steht für:
 Namensansetzung für Koya (Irak), Ort im Irak
 Koy (Marskrater), Krater auf dem Mars

koy steht für:
 Koyukon (Sprache) (ISO-639-3-Code), athapaskische Sprache der Koyukon am mittleren Yukon und am Koyukuk River

Koy ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Koy (* 1981), deutscher E-Sportler in der Disziplin Hearthstone
 Barbara de Koy (* 1954), deutschsprachige Bühnen-, Film- und Fernseh-Schauspielerin
 Ernie Koy (1909–2007), US-amerikanischer Baseballspieler
 Josef Koy (1889–1937), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksramtmann
 Markus Koy (* 1974), deutscher Segler
 Thorsten Koy (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Tobias Koy (1757–1809), ungarischer Gelehrter
 Toni Koy (1896–1990), deutsche Goldschmiedin

KOY steht für:
 eine Tastaturbelegung, siehe Tastaturbelegung #KOY
 Olga Bay Seaplane Base (IATA-Code), Wasserflugzeugbasis in Olga Bay (Alaska), Kodiak Island Borough, Alaska

Siehe auch:
 Koi

Abkürzung